

Araldica
Sfinge  – in araldica, figura chimerica con busto e volto di donna

Architettura 
Sfinge – scultura della Necropoli di Giza

Cinema 
Sfinge  – film muto del 1918 diretto da Mario Caserini
Sfinge  – film statunitense del 1981 diretto da Franklin J. Schaffner

Mitologia 
Sfinge  – figura mostruosa con testa umana, di ariete o di falco e corpo di leone

Musica 
Sfinge  –  album di Enzo Carella del 1981

Zoologia 
Sfinge  – farfalla della famiglia Sphingidae (lepidotteri)

Persone
Sfinge  – pseudonimo di Eugenia Codronchi Argeli, scrittrice italiana (1865-1934)

Pagine correlate 
 La sfinge
 Sphinx (disambigua)
 The Sphinx